|-
|1751 Herget||1955 OC|| align=right|12,2|| align=right|2,793|| align=right|0,173|| align=right|8,13|| align=right|4,666||MBA||27. julij 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|1752 van Herk||1930 OK|| align=right|13,2|| align=right|2,238|| align=right|0,202|| align=right|3,51|| align=right|3,348||MBA||22. julij 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1753 Mieke||1934 JM|| align=right|11,1|| align=right|3,013|| align=right|0,085|| align=right|11,38|| align=right|5,230||MBA||10. maj 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1754 Cunningham||1935 FE|| align=right|9,77|| align=right|3,948|| align=right|0,167|| align=right|12,13|| align=right|7,843||HLD||29. marec 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|1755 Lorbach||1936 VD|| align=right|10,77|| align=right|3,090|| align=right|0,051|| align=right|10,70|| align=right|5,430||MBA||8. november 1936||Nica||M. Laugier
|-
|1756 Giacobini||1937 YA|| align=right|12,2|| align=right|2,549|| align=right|0,231|| align=right|5,12|| align=right|4,068||MBA||24. december 1937||Nica||A. Patry
|-
|1757 Porvoo||1939 FC|| align=right|13,36|| align=right|2,352|| align=right|0,126|| align=right|3,98|| align=right|3,607||MBA||17. marec 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|1758 Naantali||1942 DK|| align=right|10,9|| align=right|3,007|| align=right|0,038|| align=right|10,83|| align=right|5,214||MBA||18. februar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|1759 Kienle||1942 RF|| align=right|13,15|| align=right|2,653|| align=right|0,316|| align=right|4,57|| align=right|4,320||MBA||11. september 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1760 Sandra||1950 GB|| align=right|11,5|| align=right|3,147|| align=right|0,127|| align=right|8,44|| align=right|5,583||MBA||10. april 1950||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1761 Edmondson||1952 FN|| align=right|11,4|| align=right|3,165|| align=right|0,240|| align=right|2,47|| align=right|5,629||MBA||30. marec 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|1762 Russell||1953 TZ|| align=right|11,8|| align=right|2,877|| align=right|0,075|| align=right|2,28|| align=right|4,879||MBA||8. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|1763 Williams||1953 TN2|| align=right|12,6|| align=right|2,189|| align=right|0,204|| align=right|4,24|| align=right|3,239||MBA||13. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|1764 Cogshall||1953 VM1|| align=right|11,2|| align=right|3,090|| align=right|0,128|| align=right|2,23|| align=right|5,430||MBA||7. november 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|1765 Wrubel||1957 XB|| align=right|9,92|| align=right|3,177|| align=right|0,176|| align=right|19,98|| align=right|5,663||MBA||15. december 1957||Brooklyn||Indiana University
|-
|1766 Slipher||1962 RF|| align=right|11,7|| align=right|2,749|| align=right|0,088|| align=right|5,23|| align=right|4,558||MBA||7. september 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|1767 Lampland||1962 RJ|| align=right|12,20|| align=right|3,019|| align=right|0,103|| align=right|9,84|| align=right|5,244||MBA||7. september 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|1768 Appenzella||1965 SA|| align=right|12,70|| align=right|2,451|| align=right|0,180|| align=right|3,28|| align=right|3,837||MBA||23. september 1965||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1769 Carlostorres||1966 QP|| align=right|12,9|| align=right|2,179|| align=right|0,143|| align=right|1,60|| align=right|3,216||MBA||25. avgust 1966||Cordoba||Z. Pereyra
|-
|1770 Schlesinger||1967 JR|| align=right|12,2|| align=right|2,459|| align=right|0,061|| align=right|5,30|| align=right|3,855||MBA||10. maj 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|1771 Makover||1968 BD|| align=right|10,1|| align=right|3,120|| align=right|0,180|| align=right|11,26|| align=right|5,509||MBA||24. januar 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1772 Gagarin||1968 CB|| align=right|12,2|| align=right|2,528|| align=right|0,105|| align=right|5,75|| align=right|4,018||MBA||6. februar 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1773 Rumpelstilz||1968 HE|| align=right|11,9|| align=right|2,437|| align=right|0,127|| align=right|5,40|| align=right|3,803||MBA||17. april 1968||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1774 Kulikov||1968 UG1|| align=right|12,5|| align=right|2,877|| align=right|0,069|| align=right|1,86|| align=right|4,879||MBA||22. oktober 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1775 Zimmerwald||1969 JA|| align=right|12,1|| align=right|2,601|| align=right|0,187|| align=right|12,57|| align=right|4,194||MBA||13. maj 1969||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1776 Kuiper||2520 P-L|| align=right|11,0|| align=right|3,105|| align=right|0,015|| align=right|9,47|| align=right|5,469||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1777 Gehrels||4007 P-L|| align=right|11,1|| align=right|2,628|| align=right|0,019|| align=right|3,16|| align=right|4,260||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1778 Alfvén||4506 P-L|| align=right|11,6|| align=right|3,157|| align=right|0,118|| align=right|2,48|| align=right|5,608||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1779 Parana||1950 LZ|| align=right|14,2|| align=right|2,176|| align=right|0,161|| align=right|00,90|| align=right|3,210||MBA||15. junij 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1780 Kippes||A906 RA|| align=right|10,68|| align=right|3,017|| align=right|0,050|| align=right|8,98|| align=right|5,240||MBA||12. september 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|1781 Van Biesbroeck||A906 UB|| align=right|12,7|| align=right|2,395|| align=right|0,108|| align=right|6,95|| align=right|3,706||MBA||17. oktober 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|1782 Schneller||1931 TL1|| align=right|11,3|| align=right|3,113|| align=right|0,157|| align=right|1,55|| align=right|5,492||MBA||6. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1783 Albitskij||1935 FJ|| align=right|11,8|| align=right|2,660|| align=right|0,136|| align=right|11,52|| align=right|4,339||MBA||24. marec 1935||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1784 Benguella||1935 MG|| align=right|12,3|| align=right|2,406|| align=right|0,133|| align=right|1,48|| align=right|3,732||MBA||30. junij 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1785 Wurm||1941 CD|| align=right|13,2|| align=right|2,236|| align=right|0,069|| align=right|3,78|| align=right|3,344||MBA||15. februar 1941||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1786 Raahe||1948 TL|| align=right|11,4|| align=right|3,020|| align=right|0,109|| align=right|10,45|| align=right|5,248||MBA||9. oktober 1948||Turku||H. Alikoski
|-
|1787 Chiny||1950 SK|| align=right|11,7|| align=right|3,004|| align=right|0,056|| align=right|8,92|| align=right|5,205||MBA||19. september 1950||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1788 Kiess||1952 OZ|| align=right|11,9|| align=right|3,113|| align=right|0,163|| align=right|00,67|| align=right|5,493||MBA||25. julij 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|1789 Dobrovolsky||1966 QC|| align=right|13,0|| align=right|2,214|| align=right|0,188|| align=right|1,98|| align=right|3,294||MBA||19. avgust 1966||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1790 Volkov||1967 ER|| align=right|12,5|| align=right|2,239|| align=right|0,101|| align=right|5,12|| align=right|3,349||MBA||9. marec 1967||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1791 Patsayev||1967 RE|| align=right|11,8|| align=right|2,746|| align=right|0,145|| align=right|5,37|| align=right|4,550||MBA||4. september 1967||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1792 Reni||1968 BG|| align=right|12,03|| align=right|2,777|| align=right|0,281|| align=right|9,01|| align=right|4,627||MBA||24. januar 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1793 Zoya||1968 DW|| align=right|12,6|| align=right|2,224|| align=right|0,098|| align=right|1,51|| align=right|3,317||MBA||28. februar 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1794 Finsen||1970 GA|| align=right|11,08|| align=right|3,129|| align=right|0,156|| align=right|14,51|| align=right|5,535||MBA||7. april 1970||Hartbeespoort||J. A. Bruwer
|-
|1795 Woltjer||4010 P-L|| align=right|11,8|| align=right|2,788|| align=right|0,189|| align=right|7,55|| align=right|4,655||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1796 Riga||1966 KB|| align=right|9,84|| align=right|3,349|| align=right|0,063|| align=right|22,67|| align=right|6,129||MBA||16. maj 1966||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|1797 Schaumasse||1936 VH|| align=right|12,3|| align=right|2,237|| align=right|0,025|| align=right|3,15|| align=right|3,345||MBA||15. november 1936||Nica||A. Patry
|-
|1798 Watts||1949 GC|| align=right|12,8|| align=right|2,199|| align=right|0,123|| align=right|6,20|| align=right|3,261||MBA||4. april 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|1799 Koussevitzky||1950 OE|| align=right|10,9|| align=right|3,023|| align=right|0,126|| align=right|11,52|| align=right|5,255||MBA||25. julij 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|1800 Aguilar||1950 RJ|| align=right|12,6|| align=right|2,358|| align=right|0,136|| align=right|5,79|| align=right|3,620||MBA||12. september 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1801 Titicaca||1952 SP1|| align=right|11,0|| align=right|3,019|| align=right|0,076|| align=right|10,99|| align=right|5,244||MBA||23. september 1952||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1802 Zhang Heng||1964 TW1|| align=right|11,9|| align=right|2,846|| align=right|0,035|| align=right|2,69|| align=right|4,800||MBA||9. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|1803 Zwicky||1967 CA|| align=right|12,0|| align=right|2,349|| align=right|0,249|| align=right|21,57|| align=right|3,600||MBA||6. februar 1967||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1804 Čebotarjov||1967 GG|| align=right|11,7|| align=right|2,411|| align=right|0,022|| align=right|3,64|| align=right|3,742||MBA||6. april 1967||Krim–Naučnij||T. M. Smirnova
|-
|1805 Dirikis||1970 GD|| align=right|11,0|| align=right|3,133|| align=right|0,122|| align=right|2,52|| align=right|5,544||MBA||1. april 1970||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1806 Derice||1971 LC|| align=right|12,0|| align=right|2,237|| align=right|0,107|| align=right|3,85|| align=right|3,345||MBA||13. junij 1971||Bickley||Perth Observatory
|-
|1807 Slovakia||1971 QA|| align=right|12,1|| align=right|2,226|| align=right|0,179|| align=right|3,49|| align=right|3,321||MBA||20. avgust 1971||Skalnaté Pleso||M. Antal
|-
|1808 Bellerophon||2517 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,747|| align=right|0,180|| align=right|2,04|| align=right|4,553||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1809 Prometheus||2522 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,928|| align=right|0,101|| align=right|3,26|| align=right|5,009||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1810 Epimetheus||4196 P-L|| align=right|12,3|| align=right|2,225|| align=right|0,093|| align=right|4,04|| align=right|3,318||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1811 Bruwer||4576 P-L|| align=right|10,7|| align=right|3,143|| align=right|0,102|| align=right|8,52|| align=right|5,571||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1812 Gilgamesh||4645 P-L|| align=right|11,3|| align=right|3,009|| align=right|0,081|| align=right|10,27|| align=right|5,218||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1813 Imhotep||7589 P-L|| align=right|11,6|| align=right|2,684|| align=right|0,079|| align=right|8,10|| align=right|4,397||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1814 Bach||1931 TW1|| align=right|13,1|| align=right|2,226|| align=right|0,131|| align=right|4,36|| align=right|3,321||MBA||9. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1815 Beethoven||1932 CE1|| align=right|11,36|| align=right|3,166|| align=right|0,180|| align=right|2,73|| align=right|5,633||MBA||27. januar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1816 Liberia||1936 BD|| align=right|12,3|| align=right|2,340|| align=right|0,218|| align=right|26,11|| align=right|3,579||MBA||29. januar 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1817 Katanga||1939 MB|| align=right|11,8|| align=right|2,371|| align=right|0,192|| align=right|25,73|| align=right|3,651||MBA||20. junij 1939||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1818 Brahms||1939 PE|| align=right|14,7|| align=right|2,165|| align=right|0,178|| align=right|2,98|| align=right|3,185||MBA||15. avgust 1939||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1819 Laputa||1948 PC|| align=right|10,2|| align=right|3,143|| align=right|0,224|| align=right|23,89|| align=right|5,571||MBA||9. avgust 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1820 Lohmann||1949 PO|| align=right|13,0|| align=right|2,199|| align=right|0,211|| align=right|5,00|| align=right|3,260||MBA||2. avgust 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1821 Aconcagua||1950 MB|| align=right|13,3|| align=right|2,378|| align=right|0,202|| align=right|2,11|| align=right|3,667||MBA||24. junij 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1822 Waterman||1950 OO|| align=right|13,6|| align=right|2,171|| align=right|0,153|| align=right|00,96|| align=right|3,198||MBA||25. julij 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|1823 Gliese||1951 RD|| align=right|12,9|| align=right|2,226|| align=right|0,136|| align=right|2,90|| align=right|3,322||MBA||4. september 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1824 Haworth||1952 FM|| align=right|11,4|| align=right|2,886|| align=right|0,038|| align=right|1,94|| align=right|4,901||MBA||30. marec 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|1825 Klare||1954 QH|| align=right|11,8|| align=right|2,678|| align=right|0,115|| align=right|4,04|| align=right|4,382||MBA||31. avgust 1954||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1826 Miller||1955 RC1|| align=right|10,9|| align=right|2,998|| align=right|0,082|| align=right|9,23|| align=right|5,190||MBA||14. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|1827 Atkinson||1962 RK|| align=right|12,39|| align=right|2,709|| align=right|0,180|| align=right|4,52|| align=right|4,457||MBA||7. september 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|1828 Kashirina||1966 PH|| align=right|10,9|| align=right|3,059|| align=right|0,113|| align=right|14,31|| align=right|5,350||MBA||14. avgust 1966||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1829 Dawson||1967 JJ|| align=right|12,5|| align=right|2,252|| align=right|0,121|| align=right|6,34|| align=right|3,378||MBA||6. maj 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|1830 Pogson||1968 HA|| align=right|12,45|| align=right|2,189|| align=right|0,057|| align=right|3,96|| align=right|3,238||MBA||17. april 1968||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1831 Nicholson||1968 HC|| align=right|12,8|| align=right|2,240|| align=right|0,129|| align=right|5,64|| align=right|3,351||MBA||17. april 1968||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1832 Mrkos||1969 PC|| align=right|11,0|| align=right|3,210|| align=right|0,111|| align=right|14,98|| align=right|5,751||MBA||11. avgust 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1833 Shmakova||1969 PN|| align=right|11,98|| align=right|2,634|| align=right|0,115|| align=right|9,99|| align=right|4,274||MBA||11. avgust 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1834 Palach||1969 QP|| align=right|11,5|| align=right|3,023|| align=right|0,073|| align=right|9,45|| align=right|5,255||MBA||22. avgust 1969||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1835 Gajdariya||1970 OE|| align=right|11,5|| align=right|2,832|| align=right|0,092|| align=right|00,99|| align=right|4,766||MBA||30. julij 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1836 Komarov||1971 OT|| align=right|11,3|| align=right|2,783|| align=right|0,195|| align=right|7,04|| align=right|4,642||MBA||26. julij 1971||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|1837 Osita||1971 QZ1|| align=right|12,9|| align=right|2,206|| align=right|0,086|| align=right|3,85|| align=right|3,276||MBA||16. avgust 1971||El Leoncito||J. Gibson
|-
|1838 Ursa||1971 UC|| align=right|10,6|| align=right|3,215|| align=right|0,022|| align=right|22,00|| align=right|5,763||MBA||20. oktober 1971||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1839 Ragazza||1971 UF|| align=right|11,8|| align=right|2,799|| align=right|0,169|| align=right|10,19|| align=right|4,683||MBA||20. oktober 1971||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1840 Hus||1971 UY|| align=right|11,6|| align=right|2,917|| align=right|0,021|| align=right|2,42|| align=right|4,982||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1841 Masaryk||1971 UO1|| align=right|10,8|| align=right|3,428|| align=right|0,092|| align=right|2,64|| align=right|6,347||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1842 Hynek||1972 AA|| align=right|12,41|| align=right|2,267|| align=right|0,180|| align=right|5,36|| align=right|3,413||MBA||14. januar 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1843 Jarmila||1972 AB|| align=right|11,6|| align=right|2,652|| align=right|0,172|| align=right|8,44|| align=right|4,319||MBA||14. januar 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1844 Susilva||1972 UB|| align=right|11,0|| align=right|3,016|| align=right|0,047|| align=right|11,78|| align=right|5,237||MBA||30. oktober 1972||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1845 Helewalda||1972 UC|| align=right|11,3|| align=right|2,973|| align=right|0,053|| align=right|10,72|| align=right|5,126||MBA||30. oktober 1972||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1846 Bengt||6553 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,339|| align=right|0,143|| align=right|3,19|| align=right|3,577||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1847 Stobbe||A916 CA|| align=right|11,0|| align=right|2,612|| align=right|0,021|| align=right|11,13|| align=right|4,220||MBA||1. februar 1916||Bergedorf||H. Thiele
|-
|1848 Delvaux||1933 QD|| align=right|10,9|| align=right|2,871|| align=right|0,043|| align=right|1,45|| align=right|4,865||MBA||18. avgust 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1849 Kresak||1942 AB|| align=right|11,6|| align=right|3,053|| align=right|0,011|| align=right|10,79|| align=right|5,335||MBA||14. januar 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1850 Kohoutek||1942 EN|| align=right|12,8|| align=right|2,251|| align=right|0,126|| align=right|4,05|| align=right|3,377||MBA||23. marec 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1851 Lacroute||1950 VA|| align=right|12,3|| align=right|3,104|| align=right|0,194|| align=right|1,67|| align=right|5,467||MBA||9. november 1950||Alžir||L. Boyer
|-
|1852 Carpenter||1955 GA|| align=right|11,1|| align=right|3,015|| align=right|0,065|| align=right|11,21|| align=right|5,235||MBA||1. april 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|1853 McElroy||1957 XE|| align=right|10,5|| align=right|3,063|| align=right|0,055|| align=right|15,79|| align=right|5,361||MBA||15. december 1957||Brooklyn||Indiana University
|-
|1854 Skvortsov||1968 UE1|| align=right|12,3|| align=right|2,539|| align=right|0,138|| align=right|4,90|| align=right|4,046||MBA||22. oktober 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1855 Korolev||1969 TU1|| align=right|12,5|| align=right|2,248|| align=right|0,084|| align=right|3,08|| align=right|3,370||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1856 Ruzena||1969 TW1|| align=right|12,6|| align=right|2,237|| align=right|0,080|| align=right|4,74|| align=right|3,346||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1857 Parchomenko||1971 QS1|| align=right|12,3|| align=right|2,244|| align=right|0,135|| align=right|4,40|| align=right|3,361||MBA||30. avgust 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1858 Lobachevskij||1972 QL|| align=right|11,5|| align=right|2,698|| align=right|0,080|| align=right|1,67|| align=right|4,430||MBA||18. avgust 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|1859 Kovalevskaya||1972 RS2|| align=right|10,2|| align=right|3,209|| align=right|0,105|| align=right|7,71|| align=right|5,747||MBA||4. september 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|1860 Barbarossa||1973 SK|| align=right|11,7|| align=right|2,568|| align=right|0,202|| align=right|9,93|| align=right|4,114||MBA||28. september 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1861 Komensky||1970 WB|| align=right|11,8|| align=right|3,019|| align=right|0,063|| align=right|10,49|| align=right|5,246||MBA||24. november 1970||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1862 Apolon||1932 HA|| align=right|16,25|| align=right|1,472|| align=right|0,560|| align=right|6,36|| align=right|1,785||APL PHA||24. april 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1863 Antinous||1948 EA|| align=right|15,54|| align=right|2,260|| align=right|0,607|| align=right|18,41|| align=right|3,396||APL||7. marec 1948||Observatorij Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|1864 Daedalus||1971 FA|| align=right|14,85|| align=right|1,461|| align=right|0,615|| align=right|22,20|| align=right|1,766||APL||24. marec 1971||Observatorij Palomar||Tom Gehrels
|-
|1865 Cerberus||1971 UA|| align=right|16,84|| align=right|1,081|| align=right|0,467|| align=right|16,10|| align=right|1,123||APL||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1866 Sisyphus||1972 XA|| align=right|13,0|| align=right|1,894|| align=right|0,539|| align=right|41,18|| align=right|2,607||APL||5. december 1972||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1867 Deiphobus||1971 EA|| align=right|8,61|| align=right|5,136|| align=right|0,044|| align=right|26,91|| align=right|11,64||JUT||3. marec 1971||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|1868 Thersites||2008 P-L|| align=right|9,3|| align=right|5,307|| align=right|0,109|| align=right|16,77|| align=right|12,23||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1869 Philoctetes||4596 P-L|| align=right|11,0|| align=right|5,281|| align=right|0,067|| align=right|3,97|| align=right|12,14||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1870 Glaukos||1971 FE|| align=right|10,5|| align=right|5,256|| align=right|0,032|| align=right|6,58|| align=right|12,05||JUT||24. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1871 Astyanax||1971 FF|| align=right|11,0|| align=right|5,292|| align=right|0,033|| align=right|8,59|| align=right|12,18||JUT||24. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1872 Helenos||1971 FG|| align=right|11,2|| align=right|5,289|| align=right|0,046|| align=right|14,67|| align=right|12,17||JUT||24. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1873 Agenor||1971 FH|| align=right|10,5|| align=right|5,251|| align=right|0,093|| align=right|21,86|| align=right|12,04||JUT||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1874 Kacivelia||A924 RC|| align=right|11,0|| align=right|3,150|| align=right|0,294|| align=right|4,86|| align=right|5,589||MBA||5. september 1924||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1875 Neruda||1969 QQ|| align=right|12,4|| align=right|3,128|| align=right|0,174|| align=right|13,42|| align=right|5,531||MBA||22. avgust 1969||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1876 Napolitania||1970 BA|| align=right|15,3|| align=right|1,965|| align=right|0,048|| align=right|23,12|| align=right|2,753||MBA||31. januar 1970||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|1877 Marsden||1971 FC|| align=right|10,7|| align=right|3,947|| align=right|0,211|| align=right|17,55|| align=right|7,842||HLD||24. marec 1971||Observatorij Palomar||Tom Gehrels
|-
|1878 Hughes||1933 QC|| align=right|11,5|| align=right|2,846|| align=right|0,015|| align=right|1,78|| align=right|4,800||MBA||18. avgust 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1879 Broederstroom||1935 UN|| align=right|12,5|| align=right|2,246|| align=right|0,150|| align=right|1,73|| align=right|3,365||MBA||16. oktober 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1880 McCrosky||1940 AN|| align=right|12,1|| align=right|2,674|| align=right|0,078|| align=right|4,85|| align=right|4,372||MBA||13. januar 1940||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1881 Shao||1940 PC|| align=right|11,1|| align=right|3,163|| align=right|0,111|| align=right|9,88|| align=right|5,624||MBA||3. avgust 1940||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1882 Rauma||1941 UJ|| align=right|11,1|| align=right|3,004|| align=right|0,100|| align=right|9,49|| align=right|5,206||MBA||15. oktober 1941||Turku||L. Oterma
|-
|1883 Rimito||1942 XA|| align=right|13,1|| align=right|2,413|| align=right|0,264|| align=right|25,50|| align=right|3,749||MBA||4. december 1942|| Turku || Y. Väisälä
|-
|1884 Skip||1943 EB1|| align=right|11,7|| align=right|2,426|| align=right|0,263|| align=right|21,80|| align=right|3,779||MBA||2. marec 1943||Nica||M. Laugier
|-
|1885 Herero||1948 PJ|| align=right|13,7|| align=right|2,250|| align=right|0,248|| align=right|5,67|| align=right|3,375||MBA||9. avgust 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1886 Lowell||1949 MP|| align=right|11,9|| align=right|2,627|| align=right|0,159|| align=right|14,89|| align=right|4,258||MBA||21. junij 1949||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|1887 Virton||1950 TD|| align=right|11,3|| align=right|3,013|| align=right|0,109|| align=right|9,62|| align=right|5,228||MBA||5. oktober 1950||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1888 Zu Chong-Zhi||1964 VO1|| align=right|11,7|| align=right|2,549|| align=right|0,165|| align=right|5,87|| align=right|4,069||MBA||9. november 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|1889 Pakhmutova||1968 BE|| align=right|10,8|| align=right|3,093|| align=right|0,106|| align=right|13,22|| align=right|5,439||MBA||24. januar 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1890 Konoshenkova||1968 CD|| align=right|10,8|| align=right|3,211|| align=right|0,140|| align=right|9,89|| align=right|5,752||MBA||6. februar 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1891 Gondola||1969 RA|| align=right|12,0|| align=right|2,707|| align=right|0,071|| align=right|11,53|| align=right|4,452||MBA||11. september 1969||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1892 Lucienne||1971 SD|| align=right|12,10|| align=right|2,462|| align=right|0,091|| align=right|13,97|| align=right|3,862||MBA||16. september 1971||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1893 Jakoba||1971 UD|| align=right|11,9|| align=right|2,709|| align=right|0,053|| align=right|10,04|| align=right|4,458||MBA||20. oktober 1971||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1894 Haffner||1971 UH|| align=right|11,9|| align=right|2,887|| align=right|0,076|| align=right|00,91|| align=right|4,904||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1895 Larink||1971 UZ|| align=right|11,8|| align=right|3,183|| align=right|0,160|| align=right|1,83|| align=right|5,677||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1896 Beer||1971 UC1|| align=right|14,0|| align=right|2,368|| align=right|0,223|| align=right|2,23|| align=right|3,643||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1897 Hind||1971 UE1|| align=right|13,4|| align=right|2,284|| align=right|0,142|| align=right|4,06|| align=right|3,450||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1898 Cowell||1971 UF1|| align=right|11,9|| align=right|3,117|| align=right|0,170|| align=right|1,03|| align=right|5,502||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1899 Crommelin||1971 UR1|| align=right|13,3|| align=right|2,266|| align=right|0,107|| align=right|7,29|| align=right|3,410||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1900 Katyusha||1971 YB|| align=right|12,2|| align=right|2,210|| align=right|0,135|| align=right|6,55|| align=right|3,286||MBA||16. december 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1901 Moravia||1972 AD|| align=right|11,2|| align=right|3,246|| align=right|0,066|| align=right|24,07|| align=right|5,848||MBA||14. januar 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1902 Shaposhnikov||1972 HU|| align=right|9,51|| align=right|3,970|| align=right|0,224|| align=right|12,50|| align=right|7,910||HLD||18. april 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1903 Adzhimushkaj||1972 JL|| align=right|10,5|| align=right|3,002|| align=right|0,051|| align=right|10,99|| align=right|5,201||MBA||9. maj 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1904 Massevitch||1972 JM|| align=right|11,3|| align=right|2,744|| align=right|0,076|| align=right|12,84|| align=right|4,545||MBA||9. maj 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1905 Ambartsumian||1972 JZ|| align=right|13,5|| align=right|2,224|| align=right|0,163|| align=right|2,62|| align=right|3,316||MBA||14. maj 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1906 Naef||1972 RC|| align=right|12,7|| align=right|2,374|| align=right|0,136|| align=right|6,48|| align=right|3,657||MBA||5. september 1972||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1907 Rudneva||1972 RC2|| align=right|11,8|| align=right|2,547|| align=right|0,043|| align=right|3,22|| align=right|4,063||MBA||11. september 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|1908 Pobeda||1972 RL2|| align=right|11,7|| align=right|2,891|| align=right|0,037|| align=right|4,78|| align=right|4,914||MBA||11. september 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|1909 Alekhin||1972 RW2|| align=right|12,3|| align=right|2,425|| align=right|0,224|| align=right|1,79|| align=right|3,776||MBA||4. september 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|1910 Mikhailov||1972 TZ1|| align=right|10,7|| align=right|3,047|| align=right|0,046|| align=right|10,37|| align=right|5,317||MBA||8. oktober 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|1911 Schubart||1973 UD|| align=right|10,11|| align=right|3,988|| align=right|0,167|| align=right|1,65|| align=right|7,962||HLD||25. oktober 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1912 Anubis||6534 P-L|| align=right|11,4|| align=right|2,903|| align=right|0,098|| align=right|3,17|| align=right|4,945||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1913 Sekanina||1928 SF|| align=right|11,5|| align=right|2,879|| align=right|0,078|| align=right|1,58|| align=right|4,884||MBA||22. september 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1914 Hartbeespoortdam||1930 SB1|| align=right|12,4|| align=right|2,406|| align=right|0,148|| align=right|5,68|| align=right|3,732||MBA||28. september 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1915 Quetzalcoatl||1953 EA|| align=right|18,97|| align=right|2,542|| align=right|0,572|| align=right|20,43|| align=right|4,052||AMR||9. marec 1953||Observatorij Palomar||A. G. Wilson
|-
|1916 Boreas||1953 RA|| align=right|14,93|| align=right|2,274|| align=right|0,449|| align=right|12,88|| align=right|3,428||AMR||1. september 1953||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1917 Cuyo||1968 AA|| align=right|13,9|| align=right|2,150|| align=right|0,506|| align=right|23,96|| align=right|3,153||AMR||1. januar 1968||El Leoncito||C. U. Cesco; A. G. Samuel
|-
|1918 Aiguillon||1968 UA|| align=right|11,6|| align=right|3,203|| align=right|0,122|| align=right|9,20|| align=right|5,732||MBA||19. oktober 1968||Bordeaux||G. Soulie
|-
|1919 Clemence||1971 SA|| align=right|13,45|| align=right|1,937|| align=right|0,095|| align=right|19,34|| align=right|2,695||MBA||16. september 1971||El Leoncito||J. Gibson; C. U. Cesco
|-
|1920 Sarmiento||1971 VO|| align=right|14,17|| align=right|1,931|| align=right|0,106|| align=right|22,81|| align=right|2,682||MBA||11. november 1971||El Leoncito||J. Gibson; C. U. Cesco
|-
|1921 Pala||1973 SE|| align=right|14,3|| align=right|3,275|| align=right|0,398|| align=right|19,40|| align=right|5,926||MBA||20. september 1973||Observatorij Palomar||Tom Gehrels
|-
|1922 Zulu||1949 HC|| align=right|12,2|| align=right|3,240|| align=right|0,481|| align=right|35,43|| align=right|5,831||MBA||25. april 1949||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1923 Osiris||4011 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,436|| align=right|0,065|| align=right|4,96|| align=right|3,800||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1924 Horus||4023 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,340|| align=right|0,133|| align=right|2,74|| align=right|3,579||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1925 Franklin-Adams||1934 RY|| align=right|12,0|| align=right|2,552|| align=right|0,178|| align=right|7,73|| align=right|4,076||MBA||9. september 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1926 Demiddelaer||1935 JA|| align=right|11,6|| align=right|2,656|| align=right|0,109|| align=right|13,73|| align=right|4,328||MBA||2. maj 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|1927 Suvanto||1936 FP|| align=right|11,6|| align=right|2,653|| align=right|0,148|| align=right|13,39|| align=right|4,320||MBA||18. marec 1936||Turku||R. Suvanto
|-
|1928 Summa||1938 SO|| align=right|12,68|| align=right|2,478|| align=right|0,202|| align=right|4,57|| align=right|3,899||MBA||21. september 1938|| Turku || Y. Väisälä
|-
|1929 Kollaa||1939 BS|| align=right|12,2|| align=right|2,363|| align=right|0,076|| align=right|7,79|| align=right|3,632||MBA||20. januar 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|1930 Lucifer||1964 UA|| align=right|10,9|| align=right|2,895|| align=right|0,147|| align=right|14,09|| align=right|4,924||MBA||29. oktober 1964||Flagstaff USNO||E. Roemer
|-
|1931 Capek||1969 QB|| align=right|13,2|| align=right|2,541|| align=right|0,273|| align=right|8,25|| align=right|4,049||MBA||22. avgust 1969||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1932 Jansky||1971 UB1|| align=right|13,6|| align=right|2,372|| align=right|0,160|| align=right|1,89|| align=right|3,652||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1933 Tinchen||1972 AC|| align=right|12,9|| align=right|2,355|| align=right|0,123|| align=right|6,88|| align=right|3,612||MBA||14. januar 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1934 Jeffers||1972 XB|| align=right|12,8|| align=right|2,390|| align=right|0,301|| align=right|23,16|| align=right|3,694||MBA||2. december 1972||Observatorij Mount Hamilton||A. R. Klemola
|-
|1935 Lucerna||1973 RB|| align=right|13,0|| align=right|2,630|| align=right|0,228|| align=right|9,58|| align=right|4,264||MBA||2. september 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1936 Lugano||1973 WD|| align=right|11,1|| align=right|2,676|| align=right|0,138|| align=right|10,25|| align=right|4,377||MBA||24. november 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1937 Locarno||1973 YA|| align=right|11,9|| align=right|2,378|| align=right|0,157|| align=right|12,48|| align=right|3,666||MBA||19. december 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1938 Lausanna||1974 HC|| align=right|13,0|| align=right|2,237|| align=right|0,161|| align=right|3,34|| align=right|3,345||MBA||19. april 1974||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1939 Loretta||1974 UC|| align=right|10,8|| align=right|3,122|| align=right|0,130|| align=right|00,92|| align=right|5,516||MBA||17. oktober 1974||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|1940 Whipple||1975 CA|| align=right|11,0|| align=right|3,060|| align=right|0,071|| align=right|6,56|| align=right|5,351||MBA||2. februar 1975||Harvard||Harvard Observatory
|-
|1941 Wild||1931 TN1|| align=right|11,5|| align=right|3,977|| align=right|0,282|| align=right|3,96|| align=right|7,929||HLD||6. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1942 Jablunka||1972 SA|| align=right|13,0|| align=right|2,318|| align=right|0,186|| align=right|24,38|| align=right|3,529||MBA||30. september 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1943 Anteros||1973 EC|| align=right|15,75|| align=right|1,431|| align=right|0,256|| align=right|8,71|| align=right|1,711||AMR||13. marec 1973||El Leoncito||J. Gibson
|-
|1944 Gunter||1925 RA|| align=right|14,4|| align=right|2,241|| align=right|0,236|| align=right|5,49|| align=right|3,353||MBA||14. september 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1945 Wesselink||1930 OL|| align=right|12,2|| align=right|2,554|| align=right|0,181|| align=right|4,22|| align=right|4,081||MBA||22. julij 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1946 Walraven||1931 PH|| align=right|11,9|| align=right|2,294|| align=right|0,237|| align=right|8,18|| align=right|3,473||MBA||8. avgust 1931||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1947 Iso-Heikkila||1935 EA|| align=right|10,8|| align=right|3,157|| align=right|0,032|| align=right|11,90|| align=right|5,608||MBA||4. marec 1935|| Turku || Y. Väisälä
|-
|1948 Kampala||1935 GL|| align=right|12,6|| align=right|2,536|| align=right|0,168|| align=right|5,83|| align=right|4,037||MBA||3. april 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1949 Messina||1936 NE|| align=right|13,4|| align=right|2,385|| align=right|0,231|| align=right|4,66|| align=right|3,682||MBA||8. julij 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1950 Wempe||1942 EO|| align=right|12,5|| align=right|2,179|| align=right|0,085|| align=right|4,23|| align=right|3,216||MBA||23. marec 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1951 Lick||1949 OA|| align=right|14,7|| align=right|1,391|| align=right|0,062|| align=right|39,09|| align=right|1,640||MBA||26. julij 1949||Observatorij Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|1952 Hesburgh||1951 JC|| align=right|10,32|| align=right|3,115|| align=right|0,139|| align=right|14,20|| align=right|5,498||MBA||3. maj 1951||Brooklyn||Indiana University
|-
|1953 Rupertwildt||1951 UK|| align=right|11,8|| align=right|3,110|| align=right|0,181|| align=right|2,47|| align=right|5,485||MBA||29. oktober 1951||Brooklyn||Indiana University
|-
|1954 Kukarkin||1952 PH|| align=right|11,3|| align=right|2,938|| align=right|0,311|| align=right|14,85|| align=right|5,036||MBA||15. avgust 1952||Simeiz || P. F. Šajn
|-
|1955 McMath||1963 SR|| align=right|11,9|| align=right|2,855|| align=right|0,064|| align=right|1,01|| align=right|4,822||MBA||22. september 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|1956 Artek||1969 TX1|| align=right|11,9|| align=right|3,210|| align=right|0,095|| align=right|1,49|| align=right|5,750||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1957 Angara||1970 GF|| align=right|11,36|| align=right|3,006|| align=right|0,062|| align=right|11,20|| align=right|5,212||MBA||1. april 1970||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1958 Chandra||1970 SB|| align=right|10,7|| align=right|3,101|| align=right|0,170|| align=right|10,56|| align=right|5,460||MBA||24. september 1970||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|1959 Karbyshev||1972 NB|| align=right|12,9|| align=right|2,316|| align=right|0,134|| align=right|6,20|| align=right|3,525||MBA||14. julij 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|1960 Guisan||1973 UA|| align=right|11,93|| align=right|2,527|| align=right|0,124|| align=right|8,47|| align=right|4,016||MBA||25. oktober 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1961 Dufour||1973 WA|| align=right|10,6|| align=right|3,198|| align=right|0,119|| align=right|6,65|| align=right|5,717||MBA||19. november 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1962 Dunant||1973 WE|| align=right|11,9|| align=right|3,194|| align=right|0,230|| align=right|1,56|| align=right|5,707||MBA||24. november 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1963 Bezovec||1975 CB|| align=right|10,91|| align=right|2,423|| align=right|0,211|| align=right|25,04|| align=right|3,771||MBA||9. februar 1975||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1964 Luyten||2007 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,467|| align=right|0,195|| align=right|2,39|| align=right|3,875||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1965 van de Kamp||2521 P-L|| align=right|11,9|| align=right|2,568|| align=right|0,108|| align=right|2,23|| align=right|4,115||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1966 Tristan||2552 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,448|| align=right|0,089|| align=right|2,49|| align=right|3,830||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1967 Menzel||A905 VC|| align=right|12,3|| align=right|2,234|| align=right|0,140|| align=right|3,91|| align=right|3,338||MBA||1. november 1905||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1968 Mehltretter||1932 BK|| align=right|12,1|| align=right|2,740|| align=right|0,112|| align=right|4,60|| align=right|4,534||MBA||29. januar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1969 Alain||1935 CG|| align=right|11,6|| align=right|3,090|| align=right|0,156|| align=right|3,34|| align=right|5,431||MBA||3. februar 1935||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1970 Sumeria||1954 ER|| align=right|12,0|| align=right|2,782|| align=right|0,160|| align=right|7,07|| align=right|4,639||MBA||12. marec 1954||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1971 Hagihara||1955 RD1|| align=right|12,1|| align=right|2,995|| align=right|0,082|| align=right|8,70|| align=right|5,182||MBA||14. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|1972 Yi Xing||1964 VQ1|| align=right|13,38|| align=right|2,420|| align=right|0,168|| align=right|4,14|| align=right|3,764||MBA||9. november 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|1973 Colocolo||1968 OA|| align=right|11,6|| align=right|3,179|| align=right|0,089|| align=right|10,62|| align=right|5,666||MBA||18. julij 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|1974 Caupolican||1968 OE|| align=right|12,7|| align=right|3,162|| align=right|0,102|| align=right|10,24|| align=right|5,621||MBA||18. julij 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|1975 Pikelner||1969 PH|| align=right|11,9|| align=right|2,806|| align=right|0,115|| align=right|6,31|| align=right|4,700||MBA||11. avgust 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1976 Kaverin||1970 GC|| align=right|13,5|| align=right|2,381|| align=right|0,076|| align=right|2,38|| align=right|3,674||MBA||1. april 1970||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1977 Shura||1970 QY|| align=right|11,4|| align=right|2,782|| align=right|0,075|| align=right|7,76|| align=right|4,639||MBA||30. avgust 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|1978 Patrice||1971 LD|| align=right|13,0|| align=right|2,194|| align=right|0,215|| align=right|4,35|| align=right|3,250||MBA||13. junij 1971||Bickley||Perth Observatory
|-
|1979 Sakharov||2006 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,374|| align=right|0,100|| align=right|6,05|| align=right|3,658||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1980 Tezcatlipoca||1950 LA|| align=right|13,92|| align=right|1,710|| align=right|0,366|| align=right|26,86|| align=right|2,236||AMR||19. junij 1950||Observatorij Palomar||A. G. Wilson; A. A. E. Wallenquist
|-
|1981 Midas||1973 EA|| align=right|15,5|| align=right|1,777|| align=right|0,651|| align=right|39,84|| align=right|2,367||APL PHA||6. marec 1973||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|1982 Cline||1975 VA|| align=right|12,5|| align=right|2,310|| align=right|0,251|| align=right|6,84|| align=right|3,511||MBA||4. november 1975||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|1983 Bok||1975 LB|| align=right|12,6|| align=right|2,622|| align=right|0,100|| align=right|9,41|| align=right|4,244||MBA||9. junij 1975||Tucson||E. Roemer
|-
|1984 Fedynskij||1926 TN|| align=right|11,1|| align=right|3,012|| align=right|0,090|| align=right|4,79|| align=right|5,227||MBA||10. oktober 1926||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1985 Hopmann||1929 AE|| align=right|10,8|| align=right|3,131|| align=right|0,146|| align=right|17,14|| align=right|5,539||MBA||13. januar 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1986 Plaut||1935 SV1|| align=right|11,8|| align=right|3,094|| align=right|0,201|| align=right|2,22|| align=right|5,442||MBA||28. september 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1987 Kaplan||1952 RH|| align=right|11,4|| align=right|2,382|| align=right|0,229|| align=right|23,68|| align=right|3,675||MBA||11. september 1952||Simeiz || P. F. Šajn
|-
|1988 Delores||1952 SV|| align=right|13,6|| align=right|2,154|| align=right|0,103|| align=right|4,26|| align=right|3,161||MBA||28. september 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|1989 Tatry||1955 FG|| align=right|12,1|| align=right|2,352|| align=right|0,077|| align=right|7,78|| align=right|3,606||MBA||20. marec 1955||Skalnaté Pleso||A. Paroubek
|-
|1990 Pilcher||1956 EE|| align=right|13,14|| align=right|2,175|| align=right|0,052|| align=right|3,14|| align=right|3,206||MBA||9. marec 1956||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1991 Darwin||1967 JL|| align=right|12,9|| align=right|2,250|| align=right|0,208|| align=right|5,92|| align=right|3,373||MBA||6. maj 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|1992 Galvarino||1968 OD|| align=right|12,8|| align=right|2,996|| align=right|0,043|| align=right|10,56|| align=right|5,184||MBA||18. julij 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|1993 Guacolda||1968 OH1|| align=right|12,0|| align=right|3,060|| align=right|0,060|| align=right|11,46|| align=right|5,353||MBA||25. julij 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|1994 Shane||1961 TE|| align=right|11,6|| align=right|2,680|| align=right|0,209|| align=right|10,21|| align=right|4,386||MBA||4. oktober 1961||Brooklyn||Indiana University
|-
|1995 Hajek||1971 UP1|| align=right|12,8|| align=right|2,530|| align=right|0,057|| align=right|10,83|| align=right|4,023||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|1996 Adams||1961 UA|| align=right|12,1|| align=right|2,559|| align=right|0,139|| align=right|15,15|| align=right|4,092||MBA||16. oktober 1961||Brooklyn||Indiana University
|-
|1997 Leverrier||1963 RC|| align=right|13,4|| align=right|2,210|| align=right|0,207|| align=right|6,07|| align=right|3,285||MBA||14. september 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|1998 Titius||1938 DX1|| align=right|12,2|| align=right|2,419|| align=right|0,064|| align=right|7,65|| align=right|3,762||MBA||24. februar 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|1999 Hirayama||1973 DR|| align=right|10,6|| align=right|3,120|| align=right|0,108|| align=right|12,49|| align=right|5,510||MBA||27. februar 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2000 Herschel||1960 OA|| align=right|11,25|| align=right|2,382|| align=right|0,298|| align=right|22,75|| align=right|3,675||MBA||29. julij 1960||Sonneberg||J. Schubart
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov